Anton Fig (1952), een uit Zuid-Afrika afkomstig Amerikaans drummer
 Fédération Internationale de Gymnastique, een internationale gymnastiekbond